jidyszyzm – zapożyczenie językowe z języka jidysz.
 jidyszyzm – ruch społeczny i prąd kulturowy uznający jidysz za język narodowy Żydów.